Anita Christensen kan referere til følgende:

 Anita Christensen (bokser), dansk professionel bokser
 Anita Christensen (politiker), folketingsmedlem siden 2007